Кікі Бертенс була чинною чемпіонкою, але знялась до початку турніру.

Алізе Корне виграла титул, у фіналі перемігши Менді Мінеллу з рахунком 6–4, 7–6(8–6).

Цей турнір став останнім для колишньої четвертої ракетки світу Франчески Ск'явоне. У першому колі її перемогла стара суперниця Саманта Стосур.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Ladies Championship Gstaad
2018